Volta může být:

geografie
Volta – africká řeka
Volta (přehradní nádrž) – v Ghaně
Volta (region) v Ghaně
Volta (kráter) – kráter na Měsíci pojmenovaný po Alessandro Voltovi
Burkina Faso – stát dříve nazývaný Horní Volta

příjmení osob
Alessandro Volta (1745-1827) – italský fyzik a vynálezce

hudba
Prima volta – hudební termín
Seconda volta – hudební termín
Volta (album) – album zpěvačky Björk

další
Toyota Alessandro Volta – typ automobilu značky Toyota

Související články
volt